Moldavische parlementsverkiezingen 2009 kan refereren aan twee verkiezingen:

 Oorspronkelijk verkiezingen op 5 april 2009
 Nieuwe verkiezingen op 29 juli 2009